Alte Schule bezeichnet redensartlich etwas Bewährtes, von positiver Herkunft, siehe: Old School

Alte Schule steht für folgende Gebäude:

 Alte Schule (Bennungen)
 Alte Schule in Bissenberg, siehe Bissenberg #Alte Schule
 Alte Schule (Bredenbeck)
 Alte Schule (Dönberg)
 Alte Schule (Eschelbronn)
 Alte Schule (Freital)
 Alte Schule (Fürstlich Drehna)
 Alte Schule Heinzenberg, Hessen
 Alte Schule (Heringen)
 Alte Schule (Kaditz)
 Alte Schule Meimbressen
 Alte Schule (Obertiefenbach)
 Alte Schule (Raddusch)
 Alte Schule (Reichenbach)
 Alte Schule (Serkowitz)
 Alte Schule Salbke
 Alte Schule und Gemeindehaus in Radebeul
 Alte Schule Wehrheim
 Alte Schule (Wismar)

 Phonomuseum „Alte Schule“ in Holzdorf, Schleswig-Holstein

Alte Dorfschule steht für:
 Alte Dorfschule Löhsten, Herzberg (Elster)
 Alte Dorfschule (Vollnkirchen)
 Alte Dorfschule (Voißel)
 Alte Cracauer Dorfschule, Magdeburg 

Alte Schule steht umgangssprachlich auch für „gutes Benehmen“

Siehe auch:
 Altes Schulhaus
 Alte Volksschule
 Old School (Begriffsklärung)
 Altschul